Туркевич Василь Дмитрович (1949) — український письменник, мистецтвознавець, лібретист.
 Туркевич Володимир Зіновійович — український науковець у галузі матеріалознавства, надтвердих матеріалів, член-кореспондент НАН України.
 Джон Туркевич (1907—1998) — американський вчений хімік, професор Принстонського та Кембриджського університетів, син Митрополита Леонтія.
 Ентоні Туркевич (1916—2002) — американський вчений радіо-хімік, член Манхеттенського проекту, син Митрополита Леонтія.
 Туркевич Лев Іванович (1901—1961) — український диригент.
 Туркевич Лев Софронович (1846—1920) — український греко-католицький священик, крилошанин, ректор Львівської духовної семінарії. Дід Льва Туркевича.
 Леонтій (Туркевич) (Туркевич Леонід Ієронімович, 1876—1965) — митрополит православної Церкви в Північній Америці.
 Туркевич Микола Михайлович (1912—1989) — український вчений у галузі хімії і фармації.
 о. Туркевич Михайло Миколайович (1876/77—1957)  — Підкамінський декан УГКЦ, головний герой оповідання своєї небоги Марія-Анни Голод «Як Михайло з духами розмовляв».
 Туркевич Михайло Михайлович (1953—2003) — український альпініст, заслужений майстер спорту СРСР з альпінізму.
 Туркевич Юрій Миколайович (1946—2000) — український вчений-дерматолог.
 Туркевич-Лукіянович Стефанія (1898—1977) — українська композитор і педагог музики.
 Ірена Туркевич-Мартинець (1899—1983) — українська співачка (ліричне сопрано).
 Тамара Туркевич-Сквир — американська музика, гол. диригент Принстонського хору.

Українські прізвища